Влади́мир Сазо́нов:
 Сазонов, Владимир Ильич (род. 1977) — украинский музыкант, поэт, лидер панк-группы «Линия Надреза».
 Сазонов, Владимир Николаевич (род. 1936) — советский и российский геолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999).
 Сазонов, Владимир Станиславович (1912—1969) — советский пианист и композитор. Примечания